Гру́шевая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Грушевая улица — улица в Липецке (Матырский).
 Грушевая улица — улица в Хабаровске.

Украина 
 Грушевая улица — улица в Симферополе.